Вишер — мошенник, использующий вишинг.
 Уильям Х. Вишер-младший () — американский сценарист, актёр, исполнительный продюсер фильмов. Родился 23 мая 1958 года.